Wenninger ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Wenninger (* 1991), österreichische Fußballspielerin
 Florian Wenninger (* 1978), österreichischer Historiker und Politologe
 Fritz Wenninger (1899–1951), deutscher Sportler
 Heinrich Wenninger (1887–1950), österreichischer Politiker und Kaufmann
 Hermann Wenninger (1907–1986), deutscher Regisseur
 Karl Ritter von Wenninger (1861–1917), bayerischer Generalleutnant
 Magnus Wenninger (1919–2017), US-amerikanischer Mathematiker
 Markus Wenninger (* 1951), österreichischer Historiker 
 Michael Wenninger (* 1969), deutscher Schauspieler
 Ralph Wenninger (1890–1945), deutscher Offizier, zuletzt General der Flieger im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Weninger